HBAG steht für:
 Harpener Bergbau AG, ehemaliges deutsches Unternehmen der Energiewirtschaft, siehe Immobilienkonzern Harpen (Unternehmen)

HbAG steht für:
 Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften, Nachschlagewerk über die Aktiengesellschaften in Deutschland

HBAg steht für:
 Hepatitis-B-Antigen, siehe Hepatitis B
 Hepatitis-B-Core-Antigen (HB virus core antigen) HBcAg
 Hepatitis-B-Exkret-Antigen (HB virus extracellular antigen) HBeAg
 Hepatitis-B-Oberflächen-Antigen (HB virus surface antigen) HBsAg

Abkürzung